Bauriidae — вимерла родина тероцефалових терапсид. Бауріїди були останньою групою тероцефалів, яка збереглася після пермсько-тріасового вимирання, вимерши в середньому тріасі. Вони є одними з найбільш розвинених евтероцефалів і мають кілька подібних до ссавців особливостей, таких як вторинне піднебіння та широкі післяіклові зуби на задній частині щелеп (аналогічні молярам ссавців). На відміну від інших тероцефалів, бауриди були травоїдними. Вони також були меншими, ніж попередні члени групи. В Bauriidae класифікуються дві підродини: Nothogomphodontinae і Bauriinae.

Опис 
Бауріїди мають зубний ряд, характерний для травоїдних, за винятком нотогомфодону. З обох боків верхньої щелепи є чотири різці. Подібно до інших тероцефалів, баурииди мають помірно збільшені ікла. Післяікловидні зуби за іклами широкі. Задні ікла верхньої та нижньої щелепи щільно прилягають один до одного як пристосування до обробки рослинного матеріалу.

Аутапоморфією або унікальною особливістю Bauriidae є розширення зубної кістки нижньої щелепи всередину до середньої лінії щелепи, утворюючи широку кісткову полицю з обох боків від ряду зубів. Подібне розширення верхньої щелепи також спостерігається у бауріїд, хоча це не є унікальним для групи, оскільки ця особливість також розвинулась у групі цинодонтових терапсид, званих гомфодонтами (які, як і бауріїди, були травоїдними).

Кладограма 
Кладограма:

Примітки 

Родини тварин